Pohár mistrů evropských zemí, zkráceně PMEZ, bylo zejména ve druhé polovině dvacátého století převažující označení mezinárodních klubových soutěží (mužských i ženských) v různých kolektivních sportech v Evropě. Postupem času se většina těchto soutěží přetransformovala a změnila název.

Soutěže pod tímto názvem se pořádaly nebo pořádají v různých sportech.
 Fotbal: Liga mistrů UEFA
 Lední hokej: Evropský hokejový pohár
 Basketbal: Pohár mistrů evropských zemí (muži) • Pohár mistrů evropských zemí (ženy)
 Házená: Liga mistrů EHF
 Volejbal: Liga mistrů CEV
 Baseball: Pohár mistrů evropských zemí
 Florbal: Pohár mistrů IFF